Bailly kan syfta på:

 Baudrecourt, Haute-Marne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Baudrecourt, Moselle, fransk kommun i departementet Moselle

Se även 

 Baudricourt